Magnetický pól může označovat:
 Jeden ze dvou konců magnetu
 Magnetický pól Země – jeden ze dvou pólů Země, ze kterých vycházejí indukční čáry magnetického pole Země
 Severní magnetický pól
 Jižní magnetický pól
 Magnetický pól planet – podobně jako Země mají magnetické póly i další planety
 Magnetický pól Slunce